Arrernte o Aranda – popolo aborigeno australiano
 Lingua arrernte – una delle lingue australiane aborigene